Афонин, Вячеслав:
 Афонин, Вячеслав Викторович (род. 1978) — российский футболист.
 Афонин, Вячеслав Николаевич (род. 1956) — российский кинорежиссёр документальных и игровых фильмов, сценарист.